Osoby o tym nazwisku:
 Ali El Khattabi – marokańsko-holenderski piłkarz
 Fadila Khattabi – francuska polityk